Соцгородок — название строившихся в 1930-е годы по единому плану жилых массивов.

Россия 
 Соцгородок — посёлок в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Соцгородок — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Соцгородок — посёлок в Лабинском районе Краснодарского края.
 Соцгородок — посёлок городского типа, вошедший в черту города Валуйки

Украина 
 Соцгородок — прежнее название города Горняк Донецкой области.

См. также
Соцгород (значения)